

Sigle 
 Ferro Carril Oeste – società polisportiva argentina a cui fanno capo sezioni di calcio, pallacanestro e pallavolo
 Foreign and Commonwealth Office – ministero degli esteri del Regno Unito

Codici 
 FCO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Roma-Fiumicino (Italia)